Тони Эспозито: Эспозито, Тони (1943—2021) — канадский хоккеист.
 Эспозито, Тони (род. 1950) — итальянский эстрадный певец, музыкант.